Ел Какастле има више значења:

 Ел Какастле (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Какастле (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику